A Equipe Nigeriana de Copa Davis representa Nigéria na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Nigeria Tennis Federation.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Nigeriana)

Nigeria